Narmāshīr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fahraj (kommunhuvudort), Kerman, 
 Shahrestān-e Narmāshīr, kommun, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar